Division 3 steht für:

* Division 3 (Frankreich), vierthöchste Spielklasse im französischen Profi-Eishockey
 Division 3 (Schweden), fünfte Ebene in der Fußballligapyramide Schwedens

Siehe auch:
 3. Division
 Dritte Division